Brett DiBiase (1988) – ex wrestler statunitense
 Michael DiBiase (1923-1969) – wrestler statunitense di origine italiana
 Mike DiBiase II (1977) – wrestler statunitense 
 Ted DiBiase (1954) – ex wrestler ed ex manager statunitense
 Ted DiBiase, Jr. (1982) – wrestler statunitense

Pagine correlate
Di Biase